Aromat bezeichnet:
 Aromaten, Stoffklasse in der Chemie
 Aromat (Markenname), Streuwürze
 Aromat (Ort), Dorf in der Autonomen Republik Krim, Ukraine